NK Omladinac je nogometni klub iz mjesta Vranjica, smještenog na malenom poluotoku sjeverno od grada Splita. .

Povijest 
Nogometni klub Omladinac Vranjic osnovan je 1914. godine pod imenom Uskok. Godine 1927. mijenja ime u Jugoslavija, a od 1937. nosi ime Omladinac. Od 2003. godine klub organizira Memorijalni turnir prof. Slaven Jurić.

Stadion 
Klub igra na mjestu bivšeg tupinoloma, tzv. "Kave", mjesta gdje se u prošlosti kopala tupina za proizvodnju cementa, te potome i nosi naziv stadion "U Kavi".
Stadion je uređen u 2009. godini te sada uz glavni teren ima i dva terena s umjetnom travom.

Navijači 

Navijači Omladinca nazivaju se "Plave murine".

Poznati igrači i treneri 
 Ante Grgić, športaš godine Grada Šibenika 1972., dugogodišnji trener mladih kategorija u Hajduku

Vanjske poveznice 
 Web stranica omladinac.hr 
 NK OMLADINAC: Sedmi memorijalni turnir "Slaven Jurić" na novom stadionu u Vranjicu 
 Omladinac, Vranjic, Nogometni leksikon

Omladinac
Vranjic